Fräknestjärn kan syfta på:
Fräknestjärnen (vid Stormyran), sjö i Ovanåkers kommun, 
Fräknestjärnen (vid Stora Stavbergstjärnen), sjö i Ovanåkers kommun,

Se även
Fräkentjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn